Бојан Кнежевић је име и презиме следећих људи:
Бојан Кнежевић (1989), српски фудбалски голман
Бојан Кнежевић (1997), хрватски фудбалер